Берньє — французьке прізвище.

Особи 
 Жоашен Берньє де ла Брусс — французький поет епохи бароко.
 Нікола Берньє — французький композитор.
 П'єр-Франсуа Берньє — французький астроном.
 Каміль Берньє — французький художник.
 Франсуа Берньє — французький лікар, письменник, філософ, мандрівник.
 Александр Берньє — астроном
 Джонатан Берньє — канадський хокеїст, воротар.
 Стів Берньє — канадський хокеїст.
 Максім Берньє — канадський політик.
 Мелані Берньє — французька актриса.

Інше 
 Берньє (острів) — острів у Індійському океані наподалік від Австралії.

Французькі прізвища